Кубок Конфедерации КАФ 2014 — 11-й розыгрыш турнира (40-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Прошёл с 7 февраля по 7 декабря 2014 года.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 7—9 февраля, ответные — 14—16 февраля 2014 года.

|}

1/16 финала 
Первые матчи прошли 28 февраля — 2 марта, ответные — 7—9 марта 2014 года.

|}

1/8 финала

Первый раунд 
Первые матчи прошли 21—23 марта, ответные — 28—30 марта 2014 года.

|}

Второй раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 18—20 апреля, ответные — 25—27 апреля 2014 года.

|}

Групповой этап 
Групповой этап был сыгран в мае — августе 2014 года.

Группа A

Группа B

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 19—21 сентября, ответные — 26—28 сентября 2014 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 29 ноября, ответный — 8 декабря 2014 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2014 на сайте КАФ
 Статистика Кубка Конфедерации 2014 на сайте RSSSF

Примечания 

2014
Футбол в Африке в 2014 году